

Sigle 
 Nuestros Pequeños Hermanos, anche N.P.H., organizzazione non governativa a favore dei bambini orfani
 Neil Patrick Harris, attore statunitense

Codici 
 NPH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nephi Municipal (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Nph – abbreviazione di nefelina

Note